Agios Vlasios kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ágios Vlásios (ort i Grekland, Epirus), Thesprotia, 
 Ágios Vlásios (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Evrytanías, 
 Agios Vlásios, ort, Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar